Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2007 прошёл с 3 по 9 сентября 2007 года в столице Кипра Никосии под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Победителями в командном зачёте стали спортсмены сборной Италии, завоевавшие 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовых медали.

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты 
Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Ссылки 
 Результаты соревнований на issf-sports.org 

2007
Чемпионаты мира на Кипре
Стендовая стрельба
Спорт на Кипре в 2007 году
Сентябрь 2007 года
Спорт в Никосии
Стендовая стрельба